Rezgui dérive de رزقي qui signifie ma vie ou qui nourrit de bienfaits en arabe.
 Rakia Rezgui (1996-), joueur de handball tunisien
 Wassim Rezgui (1986-), joueur de football tunisien
 Rezgui Guizani (1934-2015), boxeur tunisien
Hatem REZGUI , Cardiologue 
Abdelhakim REZGUI, Avocat au barreau de Paris

Source de la traduction 

Patronyme algérien